Honsowitz ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska Honsowitz-Friessnigg (* 1962), österreichische Diplomatin und Botschafterin
 Herbert Honsowitz (* 1944), deutscher Diplomat und Botschafter